Smučarski skoki na Zimskih olimpijskih igrah 1952. Zlato medaljo je osvojil Arnfinn Bergmann, srebrno Torbjørn Falkanger, bronasto pa Karl Holmström.

Rezultati

1952
Športi Zimskih olimpijskih iger 1952